Wendy puede referirse a:

Personajes ficticios 

 Wendy Byrde, personaje femenino ficticio de la serie de TV llamada Ozark, interpretada por la actriz Laura Linney.
 Wendy Darling, personaje de la historia de Peter Pan, creada por J. M. Barrie.
 Wendy Marvell, personaje de Fairy Tail.
 Wendy Testaburger, personaje de South Park.
 Wendy O. Koopa, personaje antagónico de Mario.

Música 

 Wendy (canción) canción de The Beach Boys.

Negocios 

 Wendy's, cadena de comida rápida originaria de Estados Unidos.